Ventilla (metrostation)
La Ventilla, plaats in Mexico